XIII est un personnage de fiction, héros de la bande dessinée XIII créée en 1984.

Description
XIII tient son nom du numéro qui lui est tatoué sur la clavicule gauche. Amnésique, il ne se souvient ni de son véritable nom, ni de son passé avant  l'accident qui a provoqué sa perte de mémoire. Sans cesse traqué par les tueurs de « la Mangouste », il tente durant les courts répits que lui laisse cette traque de se renseigner sur son passé et sur l'origine d’un  complot, celui des XX, qui cherche à établir une dictature aux États-Unis. Doué d'une aptitude au combat exceptionnelle et d'une grande chance, XIII survit aux pièges tendus par ses ennemis et découvre sa véritable identité dans les deux derniers volumes de la série, intitulés La Version irlandaise et Le Dernier Round.

Biographie fictive
Les éléments connus de la tragique histoire familiale du héros, sur plusieurs générations, et sa propre vie avant son amnésie, sont en fait dévoilés, par bribes, dans plusieurs volumes de la série.

Origine familiale
L'histoire commence lorsque trois jeunes amis irlandais, Liam Mac Lane, George Mullway et Jack Callahan se rendent à la fête de la St Sylvestre 1900 à Brooklyn, dans le quartier irlandais. Ils y vendent des pommes de terre sur un marché, car c'est le seul travail qu’ils ont trouvé. Ils font la connaissance de Jenny, qui leur présente à son tour son père Henry Daddy O'Keefe, propriétaire d'une quincaillerie de Church Avenue. O'Keefe, comptant ouvrir d'autres magasins, leur propose de travailler pour lui. Les trois amis finissent par épouser les  trois filles de Henry, Jenny, Beth et Kate : Liam épouse Jenny, George épouse Kate et Jack épouse Beth. De ces unions naissent plusieurs enfants : Tom Mac Lane, Francis Mullway, Jimmy  et Deborah Callahan. Mais un certain mafieux Don Vitale Castellana exige  d’O'Keefe une dîme mensuelle importante en échange de la protection de ses magasins ; lorsqu’O'Keefe refuse l'offre, Castellana et ses acolytes brisent les vitres des magasins, battent ses occupants et brûlent des entrepôts. Les trois amis ripostent avec l’aide d’autres Irlandais ; mais Castellana fait brûler la maison de Daddy et Mom (la femme de Daddy), qui meurent dans l'incendie, ainsi que le petit Jimmy âgé de 6 ans. Mac Lane, Mullway et Callahan se vengent en tuant Castellana, mais sont obligés de s'enfuir à tout jamais.

Quelques années plus tard, Tom Mac Lane a à son tour un fils, Jonathan, avec sa femme (nommée Audrey) et Francis Mullway a deux enfants, un fils, Sean, et une fille, Margareth,  avec son épouse Mary, une vendeuse de stores. La famille doit travailler pour la Mafia, sous les ordres du  neveu de Castellana, Pasquale Giordino. Deborah est même contrainte d'épouser le frère de Pasquale Giordino, Giambatista. La guerre éclate, Francis et Tom sont mobilisés, Tom y laisse la vie et, de retour chez lui, Francis découvre que sa femme Mary est morte et sa famille ruinée. Il trouve alors du travail comme policier et s'installe avec Audrey, Jonathan, sa mère, la mère de Tom et ses enfants au sud de Brooklyn, dans une maison délabrée. Plus par commodité que par affection, Francis épouse Audrey, faisant de Sean et Jonathan des demi-frères. Quelque temps plus tard, Francis est licencié de la police, sa mère décède,  et il finit par se suicider.

Le temps passe. Sean Mullway, maintenant adulte, va voir la famille Giordino pour leur remettre une montre en argent qui appartenait au père de Deborah.  Giambatista et Deborah ont eu deux enfants : Frank et Carla. Très vite, Sean tombe amoureux de Carla, elle attend un enfant et ils se marient. Frank Giordino, furieux que sa sœur ait un enfant de Sean, se rend chez eux avec un pistolet, et involontairement, blesse Carla, avant de s’enfuir. Carla accouche juste avant de mourir et Sean, par crainte des représailles, confie le bébé à sa sœur Margareth Mullway, qui déclare l'enfant comme le sien ;  Jonathan décide alors de jouer le rôle du père et donne à l’enfant le nom de Jason. C’est Jason qui deviendra le héros de toute la série, sous le pseudonyme de XIII. Margareth finit par mourir un peu plus tard d'une gastro-entérite infectieuse mal soignée, et Jonathan, journaliste connu et engagé, sur liste noire, décide de se réfugier à Greenfalls sous un faux nom, celui de Jonathan Fly

Avant l'amnésie 
Jonathan élève Jason dans cette petite ville, mais il se fait tuer par le Ku Klux Klan à cause de ses écrits. Jason est alors envoyé à l'orphelinat de St-Andrew à Denver, où il poursuit une brillante scolarité jusqu'à ses 18 ans (1979). Il obtient ensuite une bourse pour l'université du Colorado à Boulder, s’inscrivant en première année de sciences politiques sous le nom de Jason Fly. Au cours d'une balade en ski, il fait la connaissance de Kelly Brian, un Irlandais, lui aussi inscrit à l'université de Boulder. Ils deviennent de très bons amis, mais Jason ignore que Kelly s'appelle en réalité Seamus O'Neil et est membre de l'IRA.

Frank Giordino, devenu directeur de la CIA, s'intéresse à Kelly à qui il espère confier une mission ; il envoie une agente, Jessie Martin, pour le contacter. 
Quelque temps avant la remise des diplômes, l'oncle de Kelly, lui aussi membre de l'IRA, charge Brian d'exécuter Jason dans la montagne, mais Kelly s'y refuse. Au cours d'une randonnée en montagne 3 jours après la remise des diplômes, Kelly dévoile la vérité à Jason; l'oncle de Kelly, qui les a suivis, méfiant, se charge lui-même de l’exécution, mais c’est Kelly qui intercepte la balle. Son oncle se fait alors abattre par l’agente de la CIA, Jessie Martin. Cette dernière envoie alors Fly à Giordino, qui le charge d'une mission : il s’agit de reprendre l'identité fictive de son ami et d’aller au camp d’entraînement de la Sierra Maestra à Cuba. Jason ne peut refuser la mission, car Giordino le menace de l'accuser du meurtre de Seamus O'Neil.

Ses exploits à Cuba (puis au Costa Verde) lui valent de la part des habitants le surnom de « El Cascador ». Sous le nom de Kelly Brian, Jason, au camp d’entraînement de la Sierra Maestra, fait la rencontre de Jorge et de sa sœur Maria, des santosistes du Costa Verde opposés au pouvoir dictatorial exercé par le général Ortiz. Ceux-ci lui proposent de venir avec eux et de devenir un santosiste ; Jason accepte, désobéissant donc aux ordres de Giordino malgré les menaces que Giordino lui a faites. Au bout d'1 an, il suit donc Jorge et Maria au Costa Verde, y épouse Maria, mais est ensuite trahi et capturé. Tout le monde le croit ensuite mort à cause d'une photographie largement diffusée dans les medias, mais il est en fait racheté par l'amiral Heideger pour 1 million de dollars, avec la mission de démanteler une conspiration, dite « conspiration des XX », qui cherche à faire des États-Unis un État totalitaire d'extrême droite, ceci 6 ans après son départ pour Cuba, donc vers 1998. Sous peine d'être extradé au Costa Verde, il est contraint alors de prendre l'identité de Steve Rowland, un ancien militaire qui a rejoint cette conspiration et qui a finalement été tué par celle-ci. Pour cela, il doit se faire tatouer le nombre XIII (treize en chiffres romains) sous la clavicule et subir des opérations chirurgicales qui en font un sosie de Rowland. Kim Rowland, la veuve de Steve, qui est aussi la fille du général Carrington, lui apprend à se comporter comme Steve Rowland et à changer sa voix. En tant que XIII, Jason doit récupérer de l'argent sur un yacht prétendument propriété d'un gangster (en réalité le Lady Bee, bateau de l'épouse de Wally Sheridan, Janet B. Fitzsimmons). Mais le fils de Kim étant l'otage du capitaine, elle révèle à ce dernier que la personne qui va arriver sur le yacht n’est pas le vrai Steve, mais un imposteur. Un piège est alors préparé pour Jason-XIII, mais tout l'équipage se fait tuer par un naufragé récupéré en mer, un tueur à gages connu en fait sous le nom de  « La Mangouste ». Quand XIII arrive sur le pont, le tueur lui tire dessus par surprise.

Jason-XIII tombe à l'eau, mais il est recueilli sur une plage par un vieux couple (Abe et Sally Smith) le 9 novembre. C’est en fait à ce moment que commence le tout premier volume de la série, Le Jour du soleil noir, ce qui précède n’étant révélé que progressivement dans les différents volumes. Jason est soigné par Martha, une ancienne chirurgienne. À son réveil, néanmoins, il est devenu amnésique. La Mangouste, avant l'ouverture de sa menuiserie le 7 mai, est contacté par un homme (en fait, Walter Sheridan, le I de la conspiration XX), qui lui révèle que XIII n'est pas mort. La Mangouste reprend alors son ancien métier.

 1961 : naissance de Jason Mullway, directement adopté par Jason Mac Lane, et devient Jason Mac Lane
 1964 : arrivée à Greenfalls sous le nom de Jason Fly
 3/8/72 : mort de son père, envoyé à l'orphelinat St Andrew, Denver
 1979 (?) : bourse pour la Boulder University
 juillet 1992 : remise de diplôme, doctorat en Sciences politiques
 été 1992 : mort de Kelly Brian/Seamus O'Neil (voir plus haut), et départ pour une "formation" à Cuba
 1993 : suit Jorge & Maria au Costa Verde après 1 an à Cuba
 1995 : mariage avec Maria (le padre Jacinto dit qu'il s'est marié 3 ans avant d'être exécuté)
 1998 : mise en scène de la mort d'El Cascador, racheté par Heideger → mort officielle de Jason FLY, chirurgie esthétique et convalescence plusieurs semaines "là où va l'indien" avec Kim Rowland
 nuit du 8 au 9/11/1998 : blessé à la tête par La Mangouste
 9/11/1998 : retrouvé par les Smith

Après l'amnésie 
Le vieux couple qui a recueilli XIII l'appelle Alan, comme leur fils décédé. Mais à leur tour, ils sont assassinés par des tueurs envoyés par la Mangouste pour abattre XIII, alors qu'ils s'apprêtaient à fêter leur quarante-cinquième anniversaire de mariage. Seul XIII survit. Après cela, XIII continue ses aventures sous diverses identités avec le major Jones dont il tombe amoureux, le général Benjamin Carrington, le sergent Betty Barnowsky et le colonel Samuel Amos. Ce dernier est chargé d’enquêter sur l'assassinat du président des États-Unis, William Sheridan (le  propre frère de Walter Sheridan, chef même de la conspiration des XX) : l’assassin est Steve Rowland, et Amos pense qu’il s’agit toujours du même homme que l’actuel XIII. 

Après de nombreuses péripéties, Jason-XIII réussit à démanteler la conspiration des XX (albums 1 à 11), la Mangouste est tuée. XIII découvre aussi ses origines et retrouve son véritable nom. 

Il demande au major Jones de s'installer avec lui, dans la maison de Abe et Sally dont il a hérité, et d’y mener une vie plus banale, mais elle décline l'offre, car elle vient d’être promue au grade de colonel et ne veut pas laisser passer cette chance.

Généalogie fictive.

Autour du personnage 

 XIII se fait appeler Jason Mac Lane au lieu de Jason Mullway par respect pour son père adoptif.
 Le major Jones l'appelle toujours XIII, même après avoir découvert sa véritable identité — ce qu'elle justifie en disant qu'avec lui, on n'est jamais sûr que la véritable identité est définitive.

Interprète
 En 2008, XIII est joué par Stephen Dorff dans la mini-série XIII : La Conspiration.
 En 2011-2012, XIII est joué par Stuart Townsend dans la série télévisée XIII : La Série.

Notes et références 

XIII
Amnésique de fiction